Wuying bezeichnet:

Wuying (五营区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Yichun in der chinesischen Provinz Heilongjiang
Wuying (Straßenviertel) (五营街道), Straßenviertel des gleichnamigen Stadtbezirks in der chinesischen Provinz Heilongjiang
Wuying (Beilin) (五营乡), Gemeinde des Stadtbezirks Beilin von Suihua in der chinesischen Provinz Heilongjiang
Wuying (Qin’an) (五营乡), Gemeinde des Kreises Qin’an in der chinesischen Provinz Gansu